Öldruck steht für:

 Öldruck (Technik), Druck des Schmieröls im Verbrennungsmotor, der durch die Ölpumpe erzeugt wird
 Öldruck (Drucktechnik), Edeldruckverfahren
 Ölbilddruck (Öldruckbild, Ölfarbendruck), Branchenausdruck für ab etwa 1870 massenhaft hergestellte Chromolithografien, siehe Wandbilddruck

Siehe auch:

 Ölfarbendruck, von George Baxter 1836 entwickeltes, nicht mit den Ölbilddrucken zu verwechselndes Verfahren zur Kopie von Ölgemälden als Chromolithographie